La saison 2009 du Championnat de Thaïlande de football est la  du championnat de première division en Thaïlande. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise. 

Pour la première fois dans l'histoire du championnat, un club promu de Division One remporte le titre pour sa première saison au sein de l'élite. C'est en effet le Muangthong United qui remporte le championnat, avec trois points d'avance sur Chonburi FC et neuf sur Bangkok Glass FC. C'est le tout premier titre de champion de Thaïlande de l'histoire du club.

Avant le début de la saison, le Krung Thai Bank Football Club disparaît et vend sa licence en première division au club de Bangkok Glass FC. 
 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de l'AFC suivante. En cas d'échec lors de ce tour, il est reversé en Coupe de l'AFC, rejoignant ainsi le vainqueur de la Coupe de Thaïlande, également qualifié pour cette compétition.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2009
Thaïlande
2009 en Thaïlande